

Antroponimi 
 Conte – cognome di lingua italiana

Persone

Conte
 Anastasia Conte (2000) – cestista italiana
 Antonio Conte (1969) – ex calciatore e allenatore italiano
 Antonio Conte (1867-1953) – schermidore italiano
 Antonio Conte (1944) – politico italiano
 Alberto Conte (1942) – matematico italiano
 Biagio Conte (1968) – ciclista italiano
 Biagio Conte (1963-2023) – missionario italiano
 Carmelo Conte (1938) – politico italiano
 Dante Conte (1885-1919) – pittore italiano
 Federico Conte (1972) – politico italiano
 Gian Biagio Conte (1941) – latinista italiano
 Gianfranco Conte (1952) – imprenditore e politico italiano
 Giorgio Conte (1941) – cantante italiano
 Giorgio Conte (1961) – politico e ingegnere italiano
 Giuseppe Conte (1865-1940) – musicista italiano
 Giuseppe Conte (1964) – politico e giurista italiano, ex presidente del Consiglio dei ministri 
 Giuseppe Conte (1945) – scrittore italiano
 Luigi Conte (1912-2005) – politico italiano
 Luis Conte (1954) – musicista cubano
 Luisa Conte (1925-1994) – attrice teatrale italiana
 Maria Pia Conte (1944) – attrice italiana
 Mirko Conte (1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nicola Conte (1920-1976) – militare italiano
 Nicola Conte (1964) – musicista, compositore e deejay italiano
 Oreste Conte (1919-1956) – ciclista italiano
 Paolo Conte (1937) – cantautore italiano
 Steve Conte (1960) – chitarrista e cantante statunitense
 Tonino Conte (1935-2020) – regista italiano

Conté
 Ibrahima Conté (1991) – calciatore guineano
 Ibrahima Conté (1996) – calciatore guineano
 Ibrahima Sory Conté (1981) – ex calciatore guineano
 Lansana Conté (1934-2008) – politico guineano
 Pierre Conté (1891-1971) – ballerino, coreografo e compositore francese

Altro 
Conte – titolo nobiliare
Conte – comune francese nel dipartimento del Giura
Conte – personaggio dell'anime/manga Berserk

Pagine correlate 
 Il conte